är namnet på en serie karate kator, som förekommer ensam eller är uppdelad i tre kortare kata, i ökande svårighetsgrad. Även om den har blivit populariserad i stilar inom grundskolan Shōrin-ryū, så finner man dess primitiva form utförd inom Naha-te. När mäster Gichin Funakoshi började introducera karaten inom hela japanska ö-riket, modifierade han dess namn till  och ändrade även för grundträningen namnet på utgångsställningen  till , ryttarställning.

Utförande 
Katan utförs som om ryggen är skyddad av en vägg längs en embusen som är en rät linje. Nakayama Masatoshi, som har publicerat ett stort antal böcker om karate, tar i nr 5 i en lång serie under titeln Best Karate (1977-79) utöver de fem Pinan även upp de tre Tekki med shōtōkan-stuk. Dessa visas utförda i för shodan 29, nidan 24 och sandan 36 kyodōn, steg respektive.

Genealogi

Noter och referenser 

Karate
Japanska ord och uttryck
WP:Projekt Japan